Bera kan syfta på:

 Bera (greve) (död 844), första greven av Grevskapet Barcelona

Geografi

Bangladesh 

 Bera (ort i Bangladesh, Rajshahi), 
 Bera Upazila, underdistikt,

Malaysia 

 Bera (distrikt), Pahang,

Spanien 

 Bera (kommun i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 43,27, long -1,67), 
 Bera (ort i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 43,28, long -1,69), 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar